Bitwa pod Bornholmem (1457) – I bitwa pod Bornholmem: między statkami gdańskimi a flotyllą duńską w trakcie wojny trzynastoletniej 15 sierpnia 1457 r.
 Bitwa pod Bornholmem (1460) – II bitwa pod Bornholmem: starcie gdańskiego okrętu kaperskiego z flotyllą krzyżacką w trakcie wojny trzynastoletniej 8 lipca 1460 r.
 Bitwa pod Bornholmem (1535) – bitwa między flotą duńsko-szwedzko-pruską a lubecką w 1535
 Bitwa pod Bornholmem (1563) – bitwa między flotą duńską a szwedzką w 1563
 Bitwa pod Bornholmem (1565) – bitwa między sojuszniczą flotą duńsko-lubecką a szwedzką w 1563
 Bitwa pod Bornholmem (1676) - bitwa między Rugią a Bornholmem między flotą duńską a szwedzką